Tottenham Hotspur Football Club Women (eller Tottenham Hotspur F.C. Women) er en engelsk fodboldklub for kvinder, der spiller i FA Women's Super League. Klubben ligger i forstaden Tottenham i London. Holdet spiller i øjeblikket på The Hive Stadium, beliggende i Canons Park.

Tottenham Hotspur Ladies F.C. blev grundlagt i 1985, under navnet Broxbourne Ladies. Det første hold havde vundet tolv titler, hvor det seneste var FA Women's National League, i den tredjebedste række, i sæsonen 2016-17.

Efter en 1–1 uafgjort mod Aston Villa W.F.C., den 1. maj 2019 sikrede klubben en oprykningsplads til landets bedste kvindelige fodboldrække FA Women's Super League, for første gang i deres klubbens historie. Deres licens til oprykning, blev officielt bekræftet den 10. maj 2019.

Den 17. november 2019, i North London derbyet mod Arsenal på Tottenham Hotspur Stadium, blev der registreret et fremmøde på 38.262 tilskuere, hvilket slog rekord for højest tilskuertal i en FA Women's Super League-kamp.

Resultater 

 FA Women's Premier League
 Vinder (1): 2016-17
 FA Women's Premier League Southern Division
 Vinder (1): 2016-17
 FA South-East Combination
 Vinder (1): 2010–11
 London and South-East Regional Women's Football League – Premier Division
 Vinder (1): 2007–08
 Greater London Regional Women's League – Division 1
 Vinder (1): 1997–98
 London County Senior Cup
 Vinder (1): 2011–12
 Greater London Regional Women's League Cup
 Vinder (1): 1995–96
 Russell Cup
 Vinder (1): 1997–98
 Ryman's Women's Cup
 Vinder (2): 2015–16, 2016-17
 FA Women's Premier League Cup
 Vinder (1): 2015-16, 2016-17

Spillertruppen

Trænerteaam

Se også 
 Tottenham Hotspur F.C.

Referencer

Eksterne henvisninger 
 Officiel hjemmeside

FA Women’s Super League
Kvindefodboldklubber i England
Tottenham Hotspur F.C.